Нетеса Іван Федорович (1862 — бл. 1933) — кобзар.
 Нетеса Роман Валентинович (1997—2017) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.